Boxford (Berkshire), een plaats in het Engelse graafschap Berkshire
 Boxford (Suffolk), een plaats in het Engelse graafschap Suffolk